Поя́ркова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Пояркова, Антонина Ивановна (1897—1980) — советский ботаник, один из ведущих авторов тридцатитомного издания «Флора СССР».
 Пояркова, Мария Эрастовна (1907—1995) — геолог, лауреат Ленинской премии.